Deutsch-österreichische Beziehungen werden aufgeteilt in:
 Deutsch-österreichische Beziehungen vor 1945
 Deutsch-österreichische Beziehungen nach 1945